

Personen 

 Æthelwald Moll, koning van Northumbria in de 8e eeuw
 Albert Moll, Duits psychiater en seksuoloog
 Anthonij Moll, Nederlands jurist, notaris en gemeenteraadslid
 Arne Moll, Nederlandse schaker
 Carl Moll, Oostenrijkse kunstschilder 
 Charisse Melany Moll, Surinaams fotomodel
 Dominik Moll, Franse filmregisseur en scenarioschrijver
 Gerrit Moll, Nederlands natuurwetenschapper en hoogleraar
 Jan Moll, Nederlands vliegenier
 Jan Willem Moll, Nederlands botanicus en plantenfysioloog
 Joan Riudavets Moll, op-één-na oudste mens ooit
 Jorinde Moll, Nederlands actrice en presentatrice
 Marjena Moll, Nederlands actrice
 Richard Moll, Amerikaans acteur
 Sergi Darder Moll, Spaans voetballer
 Susanne Moll, Oostenrijks snowboardster
 Timon Moll, Nederlandse acteur en presentator van Griekse afkomst

Fictieve personen 
 Moll is een figuur uit de films Rebirth of Mothra en Rebirth of Mothra III

Zie ook 
 Mol (doorverwijspagina)
 Möll, rivier in Oostenrijk